The Australasian Championships 1921 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1921 roku w dniach 26–31 grudnia, na kortach Kitchener Park w Perth.

Była to 14-ta edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1921 w tenisie ziemnym